Ngumbi peut faire référence à :

Patronymes  
 Bernard Takahishe Ngumbi, homme politique de la République démocratique du Congo.
 Esther Ngumbi, entomologiste kényane.

Divers 
 Kombe, ou Ngumbi, langue bantoue côtière parlée en Guinée équatoriale.